Дача има више значења:

 Дача
 Дача (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Дача (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Дача (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији